L'édition féminine 2005 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 13 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Klára Koukalová remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Šafářová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Dinara Safina.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2005
Tennis en juin 2005